Peter Criss — сольный альбом  барабанщика и вокалиста американской рок-группы Kiss Питера Крисса, один из четырёх сольных альбомов участников KISS, выпущенных 18 сентября 1978 года.

Об альбоме 
Остальные альбомы выпущены Джином Симмонсом, Полом Стэнли и Эйсом Фрэйли. Альбом спродюсировал Вини Понша, который позже спродюсирует альбомы Dynasty (1979) и Unmasked (1980).

Из всех сольных альбомов Kiss 1978-го года этот альбом занял худшие позиции в чартах, достигнув 43-го места в американском чарте «Биллбоард». С другой стороны, он также имел честь быть единственным альбомом из всех четырёх сольных альбомов 1978 года, у которого есть 2 сингла : «Don’t You Let Me Down» и «You Matter to Me».

Крисс выпустил кавер версию песни «Tossin’ and Turnin’», которая была хитом № 1 Бобби Льюса в США летом 1961 года. Песня была также перепета группой KISS в туре, посвященному альбому Dynasty.

Большинство материала было написано в 1971 году для группы Питера Lips, в которой он играл до Kiss.

Группа Harvey Milk сделала кавер версию песни «Easy Thing» для их сборника The Singles.

Список композиций

Сторона 1 
 "I'm Gonna Love You" (Питер Крисс, Стэн Пенридж) – 3:18
 "You Matter to Me" (Вини Понциа, Майкл Морган, Джон Вастано) – 3:15
 " Tossin' and Turnin' " (Риччи Адамс, Мало Рене) – 3:58
 "Don't You Let Me Down" (Крисс, Пенридж) – 3:38
 "That's the Kind of Sugar Papa Likes" (Крисс, Пенридж) – 2:59

Сторона 2 
 "Easy Thing" (Крисс, Пенридж) – 3:53
 "Rock Me, Baby" (Шон Дэлани) – 2:50
 "Kiss the Girl Goodbye" (Крисс, Пенридж) – 2:46
 "Hooked on Rock 'N' Roll" (Крисс, Пенридж, Понциа) – 3:37
 "I Can't Stop the Rain"  (Шон Дэлани)  – 4:25

Релизы 
 Casablanca NBLP-7122 (18 сентября 1978): 1-й LP выпуск (с постером)
 Casablanca NBPIX-7122 (18 сентября 1978): Американский необычный вид винилового диска
 Mercury 314 532 386-2 (16 сентября 1997): Ремастированный CD (с постером)

Участники записи 
Эти музыканты играли на Peter Criss.
 Питер Крисс - вокал, ударные всех треков на стороне 1, и трек 4 на стороне 2, перкуссия на треке 3, сторона 2
 Аллен Шварцберг - Ударные на треках 1, 2, и 5 на стороне 2
 Билл Бодин - Бас на стороне 1, и трек 4 на стороне 2
 Нил Джейсон -  Бас на треках 1, 2, и 5 на стороне 2
 Арт Мансон - соло-гитара на стороне 1, и трек 4 на стороне 2
 Стэн Пенридж - Акустическая гитара на стороне 1, и треки 3 и 4 на стороне 2
 Эллиот Рэндалл - соло-гитара на "Easy Thing" и "I Can't Stop the Rain"
 Джон Тропеа - соло-гитара на треках 1, 2 и 5 на стороне 2
 Брендан Харкин - гитара на "Easy Thing"
 Стив Лукатер - гитарное соло на  "That's The Kind of Sugar Papa Likes" и "Hooked on Rock and Roll"
 Билл Куомо - клавишные на стороне 1, и 4 трек на стороне 2
 Ричард Герштейн - клавишные на треках 1, 2, и 5 трек на стороне 2
 Бэк-вокал - Дэви Фарагер, Томми Фарагер, Дэнни Фарагер, Джимми Фарагер, Максин Диксон, Максин Уиллард, Юлия Тилман, Питер Крисс, Стэн Пенридж, Вини Понциа, Энни Саттон, Гордон Гроди.
 Трубы аранжированы Томом Савиано
 Майкл Карнахан - соло саксофона на "Tossin" и "Turnin ', баритон-саксофон на "Hooked on Rock n' Roll"

Хит-парады 
Альбом - Журнал Билбоард (Северная Америка)

Примечания

Ссылки 
 Kiss FAQ - Peter Criss, Данные на 13 июля 2005 года.
 KISSONLINE.COM Discoography- Peter Criss, Данные на 28 июля 2008 года.
 The KISSFAQ- RIAA Certifications, Данные на 28 июля 2008 года.

Альбомы Kiss
Альбомы Питера Крисса
Альбомы, спродюсированные Вини Понсия
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Casablanca Records
Альбомы, записанные на Electric Lady Studios
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders